Marco Pérez puede referirse a:

 Marco Pérez (1977-), actor mexicano;
 Marco Pérez Sancho (1978-), futbolista argentino;
 Marco Iván Pérez (1987-), futbolista mexicano;
 Marco Pérez Murillo (1990-), futbolista colombiano.
 Marco Pérez (2007-), torero español;